Musil ist:

 eine alternative Transkription der irakischen Stadt Mossul

Musil ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Musil (1846–1924), österreichischer Maschinenbauer
 Alois Musil (1868–1944), österreichisch-tschechischer Orientalist, Theologe und Priester
 Alois Musil (Manager) (1913–1994), österreichischer Manager und Fußballfunktionär
 Andreas Musil (1971–2022), deutscher Rechtswissenschaftler
 Bartolo Musil (* 1974), österreichischer Sänger und Komponist
 Bohumil Musil (1922–1999), tschechoslowakischer Fußballspieler und -trainer
 Bohuslav Musil († 1989), tschechoslowakischer Skilangläufer
 Cyril Musil (1907–1977), tschechoslowakischer Skilangläufer und Widerstandskämpfer
 David Musil (* 1993), tschechisch-kanadischer Eishockeyspieler
 Erich Musil (1906–1968), österreichischer Schauspieler

 Franz Theo Musil, eigentlicher Name von Franz Theo Reuter (1899–1970), österreichischer Sänger (Bassbariton) und Hochschullehrer
 Harald von Musil (1908–1987), österreichischer Segler 
 Horst Musil (* 1971), österreichischer Fußballspieler und -trainer
 Irina Borowska Musil (1931–2020), argentinische Tänzerin
 Jan Musil (* 1961), tschechischer Fußballtorhüter
 Jaromír Musil (* 1988), tschechischer Judoka 

 Johana Musil, Pseudonym von Johana Munzarová (* 1962), tschechisch-deutsche Schauspielerin
 Josef Musil (1932–2017), tschechoslowakischer Volleyballspieler
 Josef Musil (Fußballspieler) (1920–2005), österreichischer Fußballspieler 
 Joseph J. Musil (1937–2010), US-amerikanischer Designer
 Karl Musil (1939–2013), österreichischer Tänzer
 M. von Musil, Pseudonym von Martha Marcovaldi (1874–1949), deutsche Malerin und Übersetzerin
 Miroslav Musil (* 1950), tschechoslowakischer Ringer 
 Radek Musil (* 1973), tschechischer Handballspieler
 Robert Musil (1880–1942), österreichischer Schriftsteller und Theaterkritiker
 Zdeněk Musil (* 1964), tschechischer Badmintonspieler

Siehe auch:

 Mussil